Bundesliga 2016/2017 był 54. sezonem niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 26 sierpnia 2016 roku, a zakończył 20 maja 2017. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł obronił Bayern Monachium, zdobywając go po raz 27., czyniąc to na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu.

Absolutnym beniaminkiem w tym sezonie był RB Lipsk.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w następnym sezonie, zmierzyły się 16. drużyna Bundesligi,  oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, . Zwycięzca dwumeczu,  utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

 wygrał w dwumeczu 2:0.

Strzelcy

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Niemczech
2017 w Niemczech